Willem I van Bronckhorst (circa 1171-1225), heer van Bronckhorst
 Willem II van Bronckhorst (circa 1224-1290), heer van Bronckhorst
 Willem III van Bronckhorst (circa 1285-1328), heer van Bronckhorst en Batenburg 
 Willem IV van Bronckhorst (-1410), heer van Bronckhorst
 Willem van Bronckhorst-Batenburg (1520-1563), trouwde met Agnes van Bylandt
 Willem van Bronckhorst-Batenburg (1556-1573), heer van Batenburg en Steyn
 Willem van Bronckhorst-Batenburg-Steyn (1569-1598), zoon van Karel I van Bronkhorst-Batenburg-Steyn
 Willem van Bronckhorst-Batenburg (1599-1612), zoon van Maximiliaan van Bronckhorst-Batenburg-Steyn